Альпи́йская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Альпийская улица — улица в Екатеринбурге.
 Альпийская улица — улица в Сочи.
 Альпийская улица — улица в Кудрово.

См. также 
 Альпийский переулок